Menard County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Menard County (Illinois)
Menard County (Texas)